Tri Nations 1999 steht für folgende Rugby-Turniere:

 Tri Nations 1999 (Rugby Union)
 Tri Nations 1999 (Rugby League)